Muscle of Love — седьмой студийный альбом американского рок-певца Элиса Купера, выпущенный 20 ноября 1973 года. Это последний студийный альбом, записанный им в составе одноимённой рок-группы. Это концептуальный альбом о подростковой тоске, жизни на улицах Нью-Йорка и мужской проституции.

Об альбоме 
Вместо обычной упаковки, оригинальный LP был издан в мелком рифленом картоне, намекая на то, что такая упаковка могла содержать что-либо иное, а не пластинку, а также «пятно» было намеренно напечатано вдоль низа.

Песня «Man with the Golden Gun» планировалась как титульная песня к фильму «Человек с золотым пистолетом», пока продюсеры решительно не выступили против этого. Лайза Минелли поёт бэк-вокальную партию на песне «Teenage Lament ’74».

Альбом поднялся до 10-го места в США и до 34-го в Великобритании.

Список композиций

Участники записи 
Список составлен по сведениям базы данных Discogs.

Alice Cooper band:
 Элис Купер — вокал, гармоника
 Глен Бакстон — соло-гитара
  — ритм-гитара, вокал, фортепиано, орган
  — бас-гитара, вокал
  — ударные

Приглашённые музыканты:
  — гитара
  — гитара
 Боб Долан — клавишные
 Пол Престопино — банджо («Crazy Little Child»)
 LaBelle — бэк-вокал («Teenage Lament ’74»)
 The Pointer Sisters — бэк-вокал («Teenage Lament ’74», «Working Up a Sweat»)

Приглашённые музыканты:
 Лайза Минелли — бэк-вокал («Teenage Lament ’74», «Man With the Golden Gun»)
 Ронни Спектор — бэк-вокал («Teenage Lament ’74»)

Технический персонал:
  — музыкальный продюсер, звукоинженер
  — музыкальный продюсер
 Фил Рамон — звукоинженер (запись духовых и струнных партий)
  — 
 Деннис Ферранте — техник
 Эд Спригг — техник
 Рид Стэнли — техник
 Сен-Живаго Десанж — фотограф
 Гэри Слоан — фотограф (портреты музыкантов)
 Pacific Eye & Ear — дизайн конверта

Позиции в хит-парадах 

Еженедельные чарты:

Сертификации

Примечания

Литература 
Профильная:
 
 
 
 

Общая:

Ссылки 
 

Альбомы Элиса Купера
Концептуальные альбомы
Альбомы, спродюсированные Джеком Дугласом
Альбомы, записанные на Sunset Sound Recorders
Альбомы Warner Bros. Records